Il gruppo della wilkmanite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wilkmanite 
 Brezinaite
 Heideite
 Wilkmanite

Note 

Wilkmanite